Длотовский — русская фамилия; в ряде источников носителей этой фамилии называют Длатовскими.
 Длотовские — русский дворянский род.

Известные носители 
 Длотовский, Александр Алексеевич (1809—1868) — российский лесовод и педагог, профессор Горного корпуса и Лесного и межевого института; генерал-майор. 
 Длотовский, Платон Владимирович — Георгиевский кавалер; майор; № 2622; 4 августа 1813.
 Длотовский, Эраст Константинович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 7012; 4 декабря 1843.